est un genre éteint de plésiosaures ayant vécu durant le Jurassique moyen dans ce qui est actuellement l'Angleterre. Une seule espèce est connue, , décrite par Harry Govier Seeley en 1892 à partir de fossiles découverts dans formation d'Oxford Clay.

Description

Classification

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de plésiosaures
 Sauropterygia
 Plesiosauria
 Cryptoclididae

Liens externes 

Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Plésiosaure du Jurassique
Taxon fossile décrit en 1892
Paléontologie en Angleterre